Machi bezeichnet:
 Machi, Verwaltungseinheiten in Japan
 Machi (Computerspiel), ein Computerspiel
 Priesterärzte der Mapuche

Machi ist der Familienname von:
 Asuka Machi (* 1994), japanischer Tischtennisspieler
 Carmen Machi (* 1963), spanische Schauspielerin

MA-CHI steht für:
 , ISO-3166-2-Code der marokkanischen Provinz
Siehe auch
Machy

MACHI